Boehnert ist der Familienname folgender Personen:

 Gunnar C. Boehnert (1932–2021), kanadischer Historiker
 Günther Boehnert (1903–1981), deutscher Schauspieler und Regisseur